Jacob Dirk Carel van Heeckeren van Wassenaer (1809-1875)
 Jacob Derk Carel van Heeckeren van Kell (1854-1931)